rio-clarensi – abitanti di Rio Claro (Rio de Janeiro)
rio-clarensi – abitanti di Rio Claro (San Paolo)
rio-clarensi – abitanti di São José do Rio Claro